Dacetinops  — род мелких муравьёв (Formicidae) из подсемейства . 7 видов. Юго-Восточная Азия.

Описание 
Длина 2—4 мм. Усики самок и рабочих 11-члениковые, мандибулы короткие, треугольные, формула щупиков: 2,2. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона).

Примечания

Литература 
  (page 168, Dacetinops in Myrmicinae, Stenammini)
  (page 203, Dacetinops in Myrmicinae, Stenammini)

Ссылки 
 http://eol.org/pages/88805/overview

Мирмицины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Эдвардом Осборном Уилсоном